Die DEL-Saison 2015/16 war die 22. Spielzeit seit Gründung der Deutschen Eishockey-Liga, der höchsten Liga im deutschen Eishockey. 14 Mannschaften nahmen in dieser Saison teil, dieselben 14 Teilnehmer der Vorsaison.

Teilnehmer 

Die angegebenen Platzierungen beziehen sich auf die Vorsaison.

Modus 
Die 14 Vereine spielten eine Doppelrunde mit 52 Spielen je Klub aus. Die besten sechs Mannschaften qualifizierten sich direkt für das Play-off-Viertelfinale, die Mannschaften auf den Plätzen 7 bis 10 spielen in Best-of-Three-Serien zwei weitere Play-off-Teilnehmer aus. Die weiteren Play-offs-Serien werden im Modus Best of Seven gespielt.

Meister München und Finalist Wolfsburg qualifizierten sich für die europäische Champions Hockey League 2016/17.

Hauptrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit werden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, ist die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhalten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit vier gegen vier Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wird ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verliert eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhält sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore, Str = Strafminuten
Erläuterungen: , ,

Beste Scorer 
Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Bestwert

1 Zum Vergleich: Spieler mit dem besten Plus/Minus-Wert
2 Zum Vergleich: Spieler mit den meisten Strafminuten
(Stand: Saisonende 2015/16)

Beste Torhüter 

(Torhüter, die mindestens 40 % der Gesamtspielzeit ihrer Mannschaft absolvierten)
Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Bestwert

(Stand: Saisonende 2015/16)

Play-offs

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele wurden im Modus „Best of Three“ ausgetragen und fanden am 9., 11. und 13. März 2016 statt.

HR = Hauptrunde

Play-off-Baum

Viertelfinale 
Die Viertelfinalspiele wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und fanden am 15., 16., 18., 20., 22., 24., 26. und 28. März 2016 statt

HR = Hauptrunde

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele wurden im Modus Best-of-Seven ausgetragen und fanden am 30. März, 1., 3., 5., 6., 8. und dem 10. April 2016 statt.

HR = Hauptrunde

Finale 
Die Finalspiele werden im Modus Best-of-Seven ausgetragen. Die Spiele fanden am 15., 17., 19. und 22. April 2016 statt.

HR = Hauptrunde

Kader des Deutschen Meisters

Auszeichnungen 
 DEL-Spieler des Jahres – Patrick Reimer, Nürnberg Ice Tigers
 Stürmer des Jahres – Patrick Reimer, Nürnberg Ice Tigers
 Verteidiger des Jahres – Sinan Akdağ, Adler Mannheim
 Torhüter des Jahres – Mathias Niederberger, Düsseldorfer EG
 DEL-Rookie des Jahres – Fabio Pfohl, Grizzlys Wolfsburg
 Cable Guy des Jahres – Christoph Schubert, Hamburg Freezers
 Trainer des Jahres – Christof Kreutzer, Düsseldorfer EG
 Robert Müller Fair Play Trophy – Eisbären Berlin
 MVP der Playoffs – Michael Wolf, EHC Red Bull München

Vermarktung 
Wie in vorherigen Jahren wurde je ein Sonntagsspiel im Fernsehsender Servus TV gezeigt. Jeweils ein Freitagsspiel sowie zusätzlich ein weiteres Live-Spiel am Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag wird beim Internetsender laola1.tv übertragen.

Weblinks

Einzelnachweise 

2015
Eishockeysaison 2015/16